Wayne Stephenson (né le  à Fort William, dans la province de l'Ontario, au Canada — mort le  à Madison, dans l'État du Wisconsin aux États-Unis) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie

En club

En équipe nationale 
Il remporte la médaille de bronze lors du championnat du monde de hockey sur glace 1967 et lors des Jeux olympiques d'hiver de 1968.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1963-1964 || Braves de Winnipeg ||  || 29 || 11 || 15 || 3 ||  || 120 || 3,99 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1964-1965 || Braves de Winnipeg || MJHL || 43 || 26 || 12 || 5 ||  || 128 || 2,97 ||  || 2 || 0 || 4 || 4 || 0 || 240 || 12 || 3 ||  || 0 || 
|-
| 1965 || Oil Kings d'Edmonton || Coupe Memorial || 5 || 1 || 4 || 0 || 300 || 25 || 5 ||  || 0 ||  || 5 || 1 || 4 || 300 || 25 || 5 ||  || 0 || 
|-
| 1967-1968 || Nationals de Winnipeg ||  || 15 ||  ||  ||  || 900 || 30 || 2,11 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || Blues de Kansas City || LCH || 21 || 5 || 11 || 4 ||  || 80 || 3,93 ||  || 0 || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || Blues de Saint-Louis || LNH || 2 || 0 || 1 || 0 || 100 || 9 || 5,4 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Blues de Saint-Louis || LNH || 45 || 18 || 15 || 7 ||  || 128 || 3,03 ||  || 1 || 0 || 3 || 1 || 2 || 160 || 14 || 5,25 || 86 || 0 || 
|-
| 1973-1974 || Blues de Saint-Louis || LNH || 40 || 13 || 21 || 5 ||  || 123 || 3,13 ||  || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Flyers de Philadelphie || LNH || 12 || 7 || 2 || 1 || 639 || 29 || 2,72 ||  || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 || 123 || 4 || 1,95 || 92,2 || 1 || 0
|-
| 1975-1976 || Flyers de Philadelphie || LNH || 66 || 40 || 10 || 13 ||  || 164 || 2,58 ||  || 1 || 11 || 8 || 4 || 4 || 491 || 22 || 2,69 || 90,4 || 0 || 
|-
| 1976-1977 || Flyers de Philadelphie || LNH || 21 || 12 || 3 || 2 ||  || 41 || 2,31 ||  || 3 || 4 || 9 || 4 || 3 || 530 || 23 || 2,61 || 90,3 || 1 || 2
|-
| 1977-1978 || Flyers de Philadelphie || LNH || 26 || 14 || 10 || 1 ||  || 68 || 2,75 ||  || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Flyers de Philadelphie || LNH || 40 || 20 || 10 || 5 ||  || 122 || 3,35 ||  || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Capitals de Washington || LNH || 56 || 18 || 24 || 10 ||  || 187 || 3,57 ||  || 0 || 20 || 4 || 0 || 3 || 208 || 16 || 4,63 || 82,2 || 0 || 5
|-
| 1980-1981 || Capitals de Washington || LNH || 20 || 4 || 7 || 5 ||  || 66 || 3,92 ||  || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 328 || 146 || 103 || 49 ||  || 937 || 3,06 ||  || 14 || 43 || 26 || 11 || 12 ||  || 79 || 3,14 ||  || 2 ||

Internationales 

|-
| 1967 ||  || Championnat du monde || 1 || 1 || 0 || 60 || 1 || 1 ||  || 0 ||  || 
|-
| 1968 ||  Canada || Jeux olympiques || 3 || 2 || 0 || 140 || 3 || 1,29 ||  || 1 ||  || 
|-
| 1969 ||  Canada || Championnat du monde || 8 || 3 || 5 || 480 || 27 || 3,38 ||  || 1 ||  ||  place

Palmarès 
 Médaille de bronze aux Jeux olympiques de Grenoble en 1968.

Références 

Naissance en janvier 1945
Joueur international canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Capitals de Washington
Médaillé de bronze olympique canadien
Décès à 65 ans
Décès en juin 2010
Naissance en Ontario
Décès à Madison (Wisconsin)
Champion de la Coupe Stanley